Терел има више значења:
 Округ Терел (Џорџија)
 Округ Терел (Тексас)
 Терел (Тексас)